Піднос — те ж, що й таця.
 Піднос — подарунок, хабар (застаріле). Не йди в суд з одним носом, а йди з підносом (приказка).

Див. також 
 «Піднос» () — словесна назва радянського міномета 2Б14.

Примітки